Graarud ist der Familienname folgender Personen: